Huwyler ist der Familienname folgender Personen:

 Beat Huwyler (* 1961), Schweizer Theologe
 Daniel Huwyler (* 1963), Schweizer Radrennfahrer
 Friedrich Huwyler (1942–2009), Schweizer Politiker (FDP)

 Marcel Huwyler (* 1968), Schweizer Journalist und (Krimi-)Autor 
 Max Huwyler (1931–2023), Schweizer Autor

Siehe auch:
 Huwiler